Vocht
 Nat (raga) een Hindoestaanse raga
 Network address translation
 Nat (eenheid), eenheid van informatie